Hamley ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Hamley (* 1936), britischer Schriftsteller
 Edward Bruce Hamley (1824–1893), britischer Generalleutnant